Swan Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

 Swan Township du comté de Warren dans l'Illinois.

  du comté de Noble dans l'Indiana.
 Swan Township du Comté de Taney dans le Missouri.
  du comté de Holt dans le Nebraska.
  du comté de Vinton dans l'Ohio.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships